Кубок Білорусі з футболу 2018–2019 — 28-й розіграш кубкового футбольного турніру в Білорусі. Титул втретє здобув Шахтар.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 травня 2018

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 червня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 червня 2018

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 липня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 липня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 липня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 липня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 липня 2018

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 серпня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 серпня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 листопада 2018

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/14 березня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/16 березня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/15 березня 2018

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/30 квітня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10 квітня/1 травня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Білорусі на soccerway 

2018—2019
Білорусь
Білорусь
2018 у білоруському спорті
2019 у білоруському спорті